Il doppio dell'HP Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Raquel Kops-Jones e Abigail Spears erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte in semifinale da Samantha Stosur e Shuai Zhang.

In finale la coppia Stosur-Zhang si è arresa a Kristina Mladenovic e Flavia Pennetta per 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale) 
  Kristina Mladenovic /  Flavia Pennetta (campionesse)

  Varvara Lepchenko /  Zheng Saisai (quarti di finale, ritirate)
  Anabel Medina Garrigues /  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)

Wildcard 

  Misaki Doi /  Miki Miyamura (semifinale)

  Kurumi Nara /  Risa Ozaki (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2013
HP Open 2013